Delaware může být:
 Delaware – stát na východě Spojených států amerických
 Delaware (řeka) – řeka na východě USA
 Delaware (záliv) – záliv, do kterého ústí řeka Delaware
 Delaware County – několik okresů v USA
 Delaware Township – několik správních oblastí v USA
 Delaware City – město v Delawaru
 Delaware (Indiana) – osada v Indianě
 Delaware (Iowa) – město v Iowě
 Delaware (Michigan) – osada v Michiganu
 Delaware (Missouri) – osada v Missouri
 Delaware (New York) – městečko v New Yorku
 Delaware (Ohio) – město v Ohiu
 Delaware (Oklahoma) – městečko v Oklahomě
 Delaware (Ontario) – obec v Ontariu v Kanadě
 USS Delaware – různé lodě amerického námořnictva
 Lenapové (též Delavarové nebo Delawarové, angl. Delaware) – indiánský kmen